Еко има више значења:
 Еко
 Еко (Јута)
 Еко (Минесота)
 Еко (Орегон)